Arduina puede referirse a:

 (394) Arduina, un asteroide del cinturón de asteroides.
 un sinónimo del género botánico Carissa.
 Arduina grandiflora.
 Arduina schimperi.
 Arduina, libro de José Balboa.